hrabstwo Houston (ang. Houston County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Houston (ang. Houston County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Houston (ang. Houston County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Houston (ang. Houston County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Houston (ang. Houston County) w USA, w stanie Teksas